Desportivo Colina é uma agremiação esportiva da cidade de Santana do Livramento, no estado de Rio Grande do Sul. Fundado em 7 de janeiro de 1994. Atualmente disputa o campeonato amador da cidade de Livramento-RS, o campeonato de segunda divisão da cidade de Rivera (Uruguai)(que forma um só centro urbano com a cidade brasileira de Livramento), 
e a copa Polar do estado de Rio Grande do Sul.

Origem do nome 
O clube está sediado no bairro Morada da Colina em Santana do Livramento.

Títulos 
O Desportivo Colina foi campeão do campeonato amador de Santana do Livramento nos anos de 2007,2008 e 2012.

Clubes de futebol de Sant'Ana do Livramento
Clubes de futebol fundados em 1994
Fundações no Rio Grande do Sul em 1994